Champain ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Champain (1907–1992), eigentlich Herbert Czempin, deutscher Sänger (Tenor) und Gesangsausbilder
 Hugh Bateman-Champain (1869–1933), Honorary Brigadier-General der Britisch-Indischen Armee, Generalsekretär des britischen Roten Kreuzes und britischer First-Class-Cricketspieler
 John Bateman-Champain (1880–1950), britischer Suffraganbischof und First-Class-Cricketspieler
 John Underwood Bateman-Champain (1835–1887), britischer Armeeingenieur, baute die erste elektrische Telegrafenverbindung zwischen Großbritannien und Indien